Кубок независимости Армении по футболу 1998 года — 7-й розыгрыш национального Кубка среди 17 команд Высшей и Первой лиги.

Турнир начался 6 марта 1998 года с 1/16 финала матчем «Алашкерт» (Мартуни) — СКВВ (Ереван), в котором гости выиграли со счётом 2:0, и завершился 31 мая. Обладатель предыдущего Кубка Армении «Арарат» (Ереван) стартовал в розыгрыше вместе со всеми командами с 1/8 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша победитель определялся по результату одного матча. Матч прошёл 6 марта 1998 года.

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/4 финала победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 10 марта 1998 года.

Ответные матчи прошли 15 марта 1998 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 10 и 11 апреля 1998 года.

Ответные матчи прошли 25 апреля 1998 года.

1/2 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша победители определялись по результату одного матча. Матчи прошли 9 мая 1998 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1998
 Первая лига Армении по футболу 1998

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Армении в 1998 году